Valea Verde se poate referi la:

 Valea Verde, Alba
 Valea Verde, Căușeni

 Râul Valea Verde, Strei
 Râul Valea Verde, Tărâia

Vezi și 
 Valea (dezambiguizare)